Granot:
 Avi Granot
 Avraham Granot, sionistický aktivista
 El'azar Granot, izraelský politik a poslanec Knesetu
 Moše Granot
 Oded Granot

Související články 
 Neve Granot, čtvrť v centrálním Jeruzalémě v Izraeli

Židovská příjmení